Турье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турье — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Македония 
 Турье — село в общине Дебарца.

Россия 
 Турье — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Турье — село в Старосамборском районе Львовской области.

Франция 
 Турье — коммуна в департаменте Шаранта.

См. также 
 Турья